Hull Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hull Island (Florida)
 Hull Island (Georgia)
 Hull Island (New Hampshire)

in Australien:
 Hull Island (Queensland)
 Hull Island (Western Australia)

im Pazifik:
 Hull Island, früherer Name von Orona, Kiribati
 Hull Island, anderer Name für Maria (Atoll), Französisch-Polynesien